Amerikai Egyesült Államok
 Little Switzerland (Észak-Karolina)
 Little Switzerland (Oregon)